Arthur et Zoé () est une  série de bande dessinée humoristique créée par l'Américain Ernie Bushmiller et publiée sous forme de comic strip depuis 1938. Il s'agit d'une évolution du comic strip Fritzi Ritz créé en 1922, où le personnage de Zoé, une petite fille de huit ans, était apparu en 1933.

La série est publié dans la presse jeunesse française à partir de 1949 dans L'Intrépide et a fait l'objet de nombreuses traductions jusqu'à la fin des années 1970.

Historique de publication

Aux États-Unis 
Le personnage de Zoé (Philomène, Nancy) est introduit par Ernie Bushmiller en 1933 dans Fritzi Ritz, un comic strip créé onze ans plus tôt par Larry Whittington, dont l'héroïne éponyme est une flapper insouciante vivant diverses aventures sentimentales. Zoé s'avère rapidement plus populaire que Fritzi et occupe rapidement la plupart des strips, en semaine comme le dimanche, ce qui conduit celui-ci à être renommé Nancy en 1938, peu après l'introduction d'Arthur (Sluggo Smith).

En France 
La série Arthur et Zoé, éditée par les éditions Mondiales est notamment parue dans des revues périodiques (Paris-Jour, Télé Poche, Modes & Travaux, L'Intrépide, Intimité du foyer, Modes de Paris…) sous la forme de bandes de quelques cases. Au Canada, la version en français de Nancy a été publiée sous le titre Philomène, d'après le prénom attribué localement au personnage Nancy.

En 1957, les droits de la série sont repris par la société d'édition Dell Comics qui en confie la réalisation en 1959 à John Stanley (1914-1993), le créateur de la série de bande dessinée Little Lulu.

Personnages 

 Zoé (Philomène): personnage principal, c'est une petite fille de huit ans. Dans la série originale américaine, elle s'appelle Nancy et vit chez sa tante Fritzi. Elle est immédiatement reconnaissable grâce à sa coiffure caractéristique qui forme deux grosses boules qui recouvrent ses oreilles. Elle porte en permanence un nœud papillon dans ses cheveux qui sont noirs et semblent comme hérissés de petites pointes. Zoé est le plus souvent habillée d'une jupe (souvent rouge et parfois avec des pois noirs) et d'un pull noir sans manches sur une chemise blanche à manches longues. Zoé est plutôt gentille mais possède un caractère taquin. Elle s'appelle Philomène dans la version canadienne francophone.
 Arthur : un petit garçon, le meilleur ami de Zoé. Dans la série originale il s'appelle Sluggo. Il a le crâne rasé et porte un béret, il est fréquemment habillé d'une veste rapiécée aux coudes. En effet Arthur est plutôt un « mauvais garçon », peut-être même un vagabond.
 Fritzi : la tante de Zoé, elle apparait peu souvent dans les bandes dessinées de la série, en revanche elle dispose de sa propre série de bande dessinée (d'où est d'ailleurs issue la série Arthur et Zoé) ; lors de sa création dans les années 1920, il était à la mode d'avoir des jolies filles comme héroïnes dans les comic strips (Blondie, Polly and Her Pals, Boots and Her Buddies…).
 Irma : une petite fille, la meilleure amie de Zoé.
 Rollo : un garçon riche et oisif qui passe son temps à s'ennuyer, il est parfois appelé Richard.
 Oscar : un petit garçon méchant et brutal qui s'en prend souvent à Arthur, il est parfois appelé Prosper (il s'appelle Spike dans la version originale).
 Oona Goosepimple : une petite fille très étrange qui vit dans une maison hantée. Le personnage a été créé par John Stanley.

Postérité 
 En 1961, Andy Warhol a peint le personnage Nancy dans une de ses œuvres.
 Entre 1963 et 1978, l'artiste américain Joe Brainard (1941-1994) a réalisé plus d'une centaine de dessins incongrus mettant en scène Nancy (Zoé) dans des situations décalées par rapport au personnage de Bushmiller (If Nancy was a boy, If Nancy was an ashtray, If Nancy was an acid freak, etc.). Ces dessins ont notamment été rassemblés dans un ouvrage intitulé The Nancy Book édité par la maison d'édition Siglio.

Notes et références

Voir aussi

Documentation 
 .
  Brian Walker, The Best of Ernie Bushmiller's Nancy, Comicana, 1988.
 .

Liens externes 

 .
 .

Comic strip américain
Bande dessinée humoristique